Каркассонн — місто і муніципалітет у Франції.
 Каркасон — настільна стратегічно-економічна гра.